Acadèmia d'Art de Letònia (del seu nom en letó Latvijas Mākslas Akadēmija), institució d'educació superior d'art amb seu a Riga (Letònia)
 Acadèmia Letona de Música (del seu nom en letó Latvijas Mūzikas Akadēmija), institució d'educació superior de música amb seu a Riga (Letònia)
 Acadèmia de Medicina de Letònia (del seu nom en letó Latvijas Medicīnas Akadēmija), antic nom de l'actual Universitat Stradiņš de Riga (Letònia)
 Acadèmia de Música de Lituània (del seu nom en lituà Lietuvos Muzikos Akademija), institució d'educació superior de música i teatre amb seu a Vílnius (Lituània)
 Acadèmia de Ciències de Lituània (del seu nom en lituà Lietuvos Mokslų Akademija), acadèmia de ciències amb seu a Vílnius (Lituània)
 Leucèmia mieloide aguda, leucèmia a la línia mieloide dels leucòcits